Bienenstock steht für:

 Bienenstock, von einem Imker zur Verfügung gestellte künstliche Nisthöhle mitsamt dem darin befindlichen Volk von Honigbienen
 Kommando Bienenstock, Kommandounternehmen der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Bienenstock ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Bienenstock (* 1935), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Binstock
 Bienstock